Mesterholdenes Europa Cup finale 1973 var en fodboldkamp der blev spillet den 30. maj 1973. Kampen blev spillet foran 89.484 tilskuere på Red Star Stadium i den jugoslaviske hovedstad Beograd, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1972-73. De deltagende hold var holandske Ajax Amsterdam og italienske Juventus. Det var kulminationen på den 18. udgave af Europa Cuppen, siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. 

Juventus var for første gang nået frem til finalen, mens det for Ajax var det tredje år i træk de nåede frem til finalen, og tredje år de vandt.

Angriberen Johnny Rep scorede kampens eneste mål i det 4. minut, da han bragte hollænderen på sejskurs. Da de 90 minutter var gået, kunne Ajax for tredje år i træk hæve pokalen, som de denne gang fik med hjem til fast ejerskab.

Kampen blev ledet af den jugoslaviske dommer Milivoje Gugulović.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1972/73  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1973
AFC Ajax
Juventus F.C.
Fodbold i 1973
Sport i Beograd